El término Flashdance puede hacer referencia a:

 Flashdance, película romántica (1983);
 "Flashdance... What a Feeling", canción de Irene Cara, incluida en la banda sonora de la película (1983);
 "Flashdance", canción de Deep Dish (2004);
 Flashdance (musical), adaptación teatral basada en la película (2008);